Flamingo poate fi:

 Flamingo (Phoenicopterus), gen de păsări din familia Phoenicopteridae, ordinul Phoenicopteriformes
 Flamingo, companie românească de retail din domeniul IT
 Căpitanul Flamingo, serial de desene animate canadian

Locuri
 Flamingo, Florida, USA
 Flamingo, Miami Beach, Florida
 Flamingo Las Vegas, un casino în Las Vegas, Nevada, USA
 Flamingo, Finlanda, un centru de divertisment în Vantaa, Finlanda
 Flamingo, Costa Rica, un loc în Provincia Guanacaste, Costa Rica